Экономические последствия для России в результате вторжения на Украину 24 февраля 2022 года начались с резкого ослабления российского рубля по отношению к иностранным валютам и последовавших за ним экономических санкций, наложенных рядом западных стран и их союзников на российский банковский сектор, Центральный банк РФ, отдельные секторы российской экономики и ряд компаний, а также на Владимира Путина, высшее руководство России и ряд крупнейших предпринимателей.

В апреле 2022 года в результате принятых санкций ВВП России перешёл к снижению (по оценкам Минэкономразвития), которое продолжилось во II квартале. Кроме того, произошло снижение объёмов промышленного производства (на 1,6 % в апреле и на 1,7 % в мае) и объёмов торговли (на 9,8 % в апреле и на 10,1 % в мае). Вместе с тем, курс рубля в апреле 2022 года вернулся к уровню до начала конфликта, а в мае-июне продолжил укрепление (на пике курс доллара снижался до 51-52 рублей) вследствие роста стоимостных объёмов экспорта природных ресурсов и снижения импорта товаров после введения санкций. Таким образом, в первые недели конфликта экономический кризис выражался в падении курса национальной валюты, затем — в сокращении экономических показателей.

Предыстория 
 
С 2014 года Россия столкнулась с санкциями за присоединение Крыма, что нанесло ущерб её экономическому росту. В 2020—2021 годах рецессия из-за COVID-19 и война цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией в 2020 году также повлияли на российскую экономику. Дополнительные санкции были введены в преддверии вторжения России на Украину.

Макроэкономические изменения 
18 апреля 2022 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что во втором — начале третьего квартала 2022 года, после исчерпания запасов, российская экономика войдёт в «период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса».

Инфляция 

В первую неделю после вторжения цены на косметику выросли на 30-50 %. Рост цен на детские товары составил, по оценкам депутата Татьяны Буцкой, от 30 до 300 %. Рост цен на электронную технику составил 25-30 %. Иностранные автомобили подорожали на 20 %, а российские — на 5-8 %.

К 4 марта недельная инфляция в России увеличилась до 2,22 %. Столь существенный недельный рост цен стал самым высоким с 1998 года. Затем темпы инфляции стали сокращаться, к 8 апреля они уменьшились до 0,66 % в неделю, а к середине апреля снизились до уровня двухмесячной давности.

В июне 2022 года, согласно данным Росстата, цены по сравнению с маем в России снизились на 0,35 %. До этого дефляция по итогам первого месяца лета не фиксировалась ни разу за всю историю современной России; в годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1 % в мае до 15,9 % в июне. В июле также была зафиксирована дефляция на уровне −0,39 %, инфляция за предыдущие 12 месяцев снизилась до 15,09 %. В августе дефляция усилилась до −0,52 %, что составило 14,3 % за предыдущие 12 месяцев.

14 сентября 2022 года Reuters сообщил о снижении потребительских цены в России в течение 10 недель подряд. Сообщалось, что годовая инфляция замедлилась до 14,06 %. Отмечено улучшение прогнозов по российской экономике в связи с высокими ценами на нефть, смягчающими последствия западных санкций.

Ряд аналитиков предупреждают, что дефляция может быть тревожным сигналом. Традиционно дефляция является признаком снижения спроса в экономике и может быть предвестником затяжной рецессии. Дефляция также не обязательно хороша для российских потребителей, поскольку она может свидетельствовать о высоком уровне безработицы и сокращении экономической активности, из-за которого люди зарабатывают меньше денег. На фоне снижения доходов и спроса ритейлеры и производители, скорее всего, примут решение о сокращении инвестиций, производства и количества сотрудников, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению доходов и спроса.

В 2022 году инфляция достигла 13,9 %, причём сектора, наиболее зависящие от международных цепочек поставок, пострадали от инфляции, превышающей ~40-60 %. По данным центрального банка, наблюдаемая инфляция — то есть восприятие инфляции общественностью — в 2022 году достигла 16 процентов, что более чем на четыре процентных пункта выше, чем показывает официальная статистика.

Рынок труда 
8 марта Владимир Путин подписал закон о мерах экономической и социальной поддержки с целью стабилизации экономической ситуации. Они коснутся дополнительной индексации пенсий и порядка установления МРОТ.

По оценке экономиста Константина Сонина, на 16 марта с начала боевых действий из России выехало более 200 тысяч человек. По оценке главы РАЭК от 22 марта, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов.

По данным вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой от 23 марта, организации с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режима занятости работников; из них 96 тысяч человек находятся «в простое». Центр стратегических разработок ожидает сокращения числа рабочих мест в российской экономике на 2 млн к концу 2022 года.

По мнению экономистки ВШЭ Татьяны Михайловой, последствиями санкций станут «исключение России из мировых цепочек производства, её изоляция и технологическое отставание и постепенная деградация». Пострадают сектора, которые используют иностранные компоненты в производстве — авиация, автомобильный сектор, сельское хозяйство. Из-за обеднения населения спрос на услуги сократится, а производства будут вынуждены увольнять работников. Санкции могут серьёзно увеличить масштабы безработицы: по оценке Сергея Собянина, в Москве работу из-за ухода иностранных компаний могут потерять около 200 тысяч человек, а Forbes предполагает, что к концу года работы в стране лишатся более 600 тысяч человек.

Хотя официальная статистика свидетельствует о рекордно низкой безработице, по данным Росстата 4,6 миллиона россиян работают неполное рабочее время, находятся в простое по вине работодатели либо в отпуске без сохранения заработной платы — это рекордное высокое значение за как минимум последние 8 лет. По состоянию на конец первого квартала 1,12 млн россиян работали неполный рабочий день, 240 тысяч находились «в простое», а 3,3 млн — в отпуске без сохранения зарплаты. Снижение уровня безработицы на фоне рекордного числа «скрытых безработных» объясняется слабой демографической ситуацией, за 9 месяцев 2022 года страна потеряла ещё полмиллиона человек в результате естественной убыли, а ещё до 1 миллиона стали эмигрантами.

Сокращение экономики 
За первые две недели после начала военного вторжения на Украину объём производства в России упал на 2 %.

Эксперты Центрального банка РФ ожидают, что ВВП России в 2022 году упадет на 8-10 %. До начала вторжения они прогнозировали рост ВВП на 2,4 %.

По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина от 27 апреля, российская экономика в 2022 году сократится на 8,8 % — 12,4 %. Как заявил Кудрин, «даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной… то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный».

По прогнозам JPMorgan Chase, экономика России сократится на 35 % во втором квартале и на 7 % — в 2022 году. При этом ожидается, что экономический спад производства будет сопоставим с кризисом 1998 года. CNBC полагает, что нападение России на Украину и последовавшие за ней санкции отбросят экономику России как минимум на 30 лет назад, к старым советским временам. Агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу 2022 года объём российской экономики упадёт на 8 %. S&P прогнозирует сокращение российской экономики за год на 22 %.

19 мая 2022 года экономист Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян заявил: «Мы ожидаем примерно 10-процентное сокращение экономики Российской Федерации в 2022 году из-за беспрецедентных торговых и финансовых санкций, вступивших в силу начиная с февраля 2022 года».

Согласно июньской оценке Минэкономразвития российский ВВП сократился в апреле на 2,8 % в годовом выражении, в мае — на 4,3 %.. По итогам 5 месяцев темпы роста ВВП по оценке Минэкономразвития остаются в положительной области и составляют +0,5 % вследствие роста в I квартале (+3,5 %). Однако, продолжающееся снижение ВВП в июне и в следующие месяцы приведет к переходу динамики ВВП накопленным итогом с начала года в отрицательную область. Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития ожидает снижения ВВП России в 2022 году на 7,8 %. Летом эксперты и аналитики российской экономики несколько улучшили оценки динамики ВВП: эксперты ЦМАКП — с −7,5 % до −5,7 %, опрашиваемые Банком России эксперты — с −7,5 % до −6 %.

Доходы населения 
По данным Росстата реальные денежные доходы населения в первом квартале 2022 года снизились на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором — на 1,9 %. Реальные располагаемые денежные доходы (то есть реальные доходы за вычетом обязательных платежей) за те же периоды снизились на 1,2 % и 0,8 % к соответствующим периодам прошлого года. Суммарно за первое полугодие 2022 года снижение реальных располагаемых доходов населения в годовом выражении составило 0,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отраслевые изменения

Финансовая система 
Российский фондовый рынок рухнул на 39 % по индексу РТС в первый день вторжения (24 февраля), с аналогичными падениями в последующие дни. Рубль упал до рекордных минимумов, в связи с обменами россиянами денег. Торги на Московской и Санкт-Петербургской фондовые биржах были приостановлены.

24 февраля Центральный банк России объявил о своих первых валютных интервенциях с интервенций декабря 2014, потребовавшихся в тот раз после присоединения Крыма в 2014 году, чтобы стабилизировать рынок
. 25 февраля Совет директоров ЦБ принял решение превентивно зафиксировать кредитные рейтинги, назначенные международными рейтинговыми агентствами при учёте своих регуляторных требований. Это было сделано для того, чтобы исключить влияние волатильности рынка и санкций на используемые в финансовой системе России оценки международных рейтинговых агентств. С 6 марта ЦБ РФ смягчил ряд требований к российским эмитентам, чьи акции торгуются на российских биржах, в частности, требования по наличию кредитного рейтинга были отменены на период с 1 февраля по 1 октября 2022 года. К 8 марта Fitch, Moody’s и S&P снизили кредитный рейтинг России до преддефолтного состояния. Позднее (15 марта) Евросоюз запретил рейтинговым агентствам оценивать российские компании, чтобы уменьшить приток капитала в Россию.

27 февраля Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд, объявил о выходе из своих активов в России. Фонду принадлежало около 25 миллиардов норвежских крон (2,8 миллиарда долларов) в виде акций российских компаний и государственных облигаций.

После объявления 26-28 февраля третьего пакета санкций, в рамках которых около половины золотовалютных резервов Центробанка (300 млрд $) оказалось заморожено в странах G7, стоимость рубля упала на 30 % по отношению к доллару США до 119 руб. (28 февраля). В ответ Центральный банк России повысил учётную ставку до 20 %, пытаясь сбалансировать падающий рубль, временно закрыл Московскую фондовую биржу, обязал все российские компании продавать 80 % валютных резервов и запретил иностранцам выходить из активов в России.

Начиная с 28 февраля ЦБ РФ прекратил валютные интервенции, мотивировав это санкционной блокировкой своих долларовых и евровых корсчетов, повысил ключевую ставку до 20 %. В российских городах появились длинные очереди у банкоматов, во многих из которых наличные закончились.

5 марта Владимир Путин подписал указ о временном порядке расчётов с кредиторами из недружественных стран. При платежах на сумму свыше 10 млн рублей заемщик должен открыть в российском банке специальный счет на имя кредитора и перечислить туда сумму валютного долга в рублях по курсу на день платежа. 7 марта Правительством РФ был утверждён список недружественных стран, включающий в себя 48 государств.

9 марта ЦБ установил новый порядок операций с наличной валютой, действующий по 9 сентября. В этот период клиенты банков могут снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Новые валютные счета и вклады в этот период гражданам можно будет обналичить только в рублях по рыночному курсу на день выдачи средств. Банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

9 марта Владимир Путин подписал закон об отмене 20 % НДС на покупку физическими лицами драгметаллов в слитках. По мнению министра финансов Антона Силуанова, на фоне текущей «нестабильной геополитической ситуации» приобретение золота должно стать альтернативой покупке долларов.

В конце марта курс рубля перешёл к росту, приблизившись к докризисным значениям (88 руб./доллар по сравнению с 78 руб./доллар за день до начала вторжения). Опрошенные Русской службой Би-Би-Си эксперты связали рост курса рубля с низким спросом на валюту. По мнению Wall Street Journal, растущий курс рубля перестал быть свидетельством восстановления экономики, так как он срежиссирован Центробанком, а реальный курс должен быть намного ниже. По оценке The Washington Post, на восстановление рубля повлияло несколько факторов. Частично оно связано с существенным снижением спроса на валюту в России, в том числе ставшим результатом действий ЦБ, ограничившим её закупки на внутреннем рынке, но, в значительной степени, на подъём рубля оказал влияние российский экспорт нефти и газа, который продолжает приносить стране валюту..

BBC отмечает, что укрепление рубля становится всё более тревожным сигналом. Хотя Центральный Банк смягчил введённые ограничения, и рубль должен перестать укрепляться, этого не происходит. По-видимому, на курс рубля оказывает серьёзное влияние снижение импорта — импортёры перестали покупать валюту для закупки товаров. Укрепляющийся рубль может означать, что новых поставок в Россию почти нет, а найти новые цепочки поставок взамен нарушенных удаётся с трудом. Это может предвещать возникновение дефицита товаров в России после того, как опустеют запасы на складах.

По данным Центробанка на 25 марта, международные резервы России с 25 февраля сократились на 25 млрд $. По информации Центробанка, сокращение связано с валютными интервенциями, валютным рефинансированием и валютной переоценкой активов.

31 марта Путин подписал указ об изменении порядка оплаты поставок газа. Согласно указу, каждый покупатель должен будет открыть валютный и рублёвый счёт в Газпромбанке. Оплата будет производиться в валюте на валютный счёт, а Газпромбанк конвертирует валюту в рубли на Мосбирже. Ряд источников оценивает предложенную указом схему как компромиссную. Аналитики указывают на то, что она обеспечивает защиту валютной выручки Газпрома от исков в Евросоюзе, также отмечается, что она ускорит восстановление курса рубля.

1 апреля профильный комитет Госдумы анонсировал принятие поправок к Закону «Об акционерных обществах», предусматривающих запрет дальнейшего размещения депозитарных расписок российских акционерных компаний на иностранных биржах и принудительный делистинг всех уже выпущенных депозитарных расписок, кроме тех, для которых будет сделано исключение Правительством РФ. Держателям расписок предлагается возможность их конвертации в акции российских АО с ограниченными правами или выкуп. 16 апреля законопроект с этими поправками был подписан Президентом РФ.

К 6 апреля курс рубля к доллару вернулся к тому уровню, на котором он торговался до начала вторжения на Украину.

8 апреля ЦБ на внеочередном заседании снизил учётную ставку до 17 % и вновь разрешил банкам, с 9 апреля, продавать валюту физическим лицам. Также, начиная с 11 апреля ЦБ отменил 12%-ю комиссию на покупку валюты для брокеров.

11 апреля Агентство кредитных рейтингов S&P высказало мнение, что Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Контрактные условия по этим облигациям не допускают выплаты в рублях.

29 апреля Россия всё же провела долларовые платежи кредиторам, избежав дефолта.

4 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения корпоративных обязательств перед иностранными некоторыми иностранными кредиторами, который установил, что выплаты при распределении прибыли обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов иностранным участникам из недружественных государств осуществляется путём зачисления рублей на спецсчета, аналогично порядку выплат по кредитам, установленным президентским указом от 5 марта.

5 мая на открытии торгов Московской биржи курс доллара обновил двухлетний минимум, упав до 65 руб. 31 коп. за один доллар. Средний курс доллара на торгах в конце апреля-начале мая вернулся к уровню начала марта 2020 года.

23 мая, на фоне продолжающегося укрепления рубля, Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортёрами с 80 % до 50 %.

С 27 мая ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11 %.

К 10 июня курс рубля показал лучшую в 2022 году динамику по отношению к доллару США среди всех валют мира.

После введения потолка цен на нефть курс рубля упал на 13 % (по состоянию на 3 января 2023 года). Согласно прогнозу экономиста Яниса Клюге, падение рубля продолжится и приведёт к росту инфляции.

10 июня вступило в силу решение правительственной комиссии об отмене обязательной продажи 50 % экспортной валютной выручки.

10 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до уровня, предшествовавшего началу вторжения на Украину (9,5 %).

22 июля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 8 %.

Работа платёжных систем и зарубежных финансовых сервисов 
26-28 февраля был объявлен третий пакета санкций, в его рамках от SWIFT были отключены банки ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк».

28 февраля Mastercard Inc. заблокировал несколько российских финансовых учреждений в своей платёжной сети. 1 марта VISA Inc. объявила о блокировке лиц, включённых в санкционный список, и о готовности соблюдать возможные будущие санкции.

Visa, Mastercard и American Express приостановили свою работу в России. Карты этих систем продолжат поддерживаться российской компанией НСПК и будут работать в России, но не будут работать за границей и на сайтах зарубежных интернет-магазинов. Так же в России перестали работать карты этих систем, выпущенные зарубежными банками.

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, также объявила, что будет блокировать российских лиц, которые попали под санкции, но не будет в одностороннем порядке замораживать учётные записи всех российских пользователей.

Нефтегазовый сектор 
В результате вторжения цены на нефть марки Brent ненадолго поднялись выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, после чего потеряли часть своей цены. В общей сложности с 22 февраля, когда были введены первые санкции, по 28 февраля, когда были введены санкции против ЦБ России, цена West Texas Intermediate и Brent выросла примерно на 5 долларов за баррель.

27 февраля ВР, одна из семи крупнейших нефтегазовых компаний мира и крупнейший иностранный инвестор в России, объявила о выходе из капитала «Роснефти». В долю «Роснефти» входит около половины запасов нефти и газа BP и треть её добычи. Продажа может стоить компании до 25 миллиардов долларов, и аналитики отмечают, что маловероятно, что BP сможет возместить часть этой стоимости.

28 февраля правительство Канады объявило о запрете на импорт российской сырой нефти в Канаду из-за вторжения, что привело к сокращению ежегодного импорта сырой нефти в Канаду примерно на 400—500 миллионов долларов США.

Эталонная российская нефть марки Urals ко 2 марта торговалась с дисконтом в 18 долларов по отношению к Brent. По оценкам консалтинговой компании Energy Aspects, до 70 % российской нефти «изо всех сил пытались найти покупателей», поскольку её обычные покупатели в Европе искали сырую нефть с Ближнего Востока. В то время как санкции и токсичность ведения бизнеса в России были основными факторами риска, ещё одним фактором была сложная ситуация военного времени в Чёрном море, когда многие крупные судоходные компании требовали военного страхования для танкеров, забираемых из Новороссийска, основного нефтеотгрузочного терминала, расположенного на берегу Чёрного моря. Трудности со страхованием также повлияли на казахстанскую нефть, которая также использует Новороссийск для своего месторождения Тенгиз.

30 марта агентство Рейтер сообщило, что страны ЕС сократили импорт российской нефти примерно на 2 млн баррелей в сутки. Скидка на российскую нефть превысила 30 долл за баррель, но экспорт всё равно не превышает 3,63 млн баррелей в сутки.

Bloomberg ожидает, что, несмотря на все трудности и финансовые санкции из-за рубежа, Россия в 2022 году заработает почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей в этом году, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. По словам TS Lombard, сочетание резкого обесценивания рубля и более высокой цены на нефть в долларах принесет дополнительные 8,5 трлн рублей (103 млрд долларов) в доход бюджета в этом году.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2022 году доходы России от экспорта энергоносителей составили $383,7 млрд, что является рекордным показателем как минимум за последние 27 лет (соответствующая статистика доступна начиная с 1995 года).

Эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что будущее нефтегазовой отрасли России не выглядит оптимистическим. Ожидаемый спад отрасли предопределен сразу несколькими факторами: сокращающимся рынком для экспорта, ограниченным доступом к технологиям, необходимостью перенаправления гигантских инвестиций в инфраструктуру в Азии. По мнению Джеймса Хендерсона, эксперта по России из Оксфордского института энергетических исследований, российским сервисным компаниям по плечу воспроизводство только санкционного технического оборудования, но не программного обеспечения для его функционирования. Хотя российские компании надеются на то, что объём углеводородов, предназначавшийся для продажи в Европу, просто будет продан Индии, Китаю и другим странам, если ЕС и Великобритания введут запрет на страхование судов, морские перевозки, имеющие сейчас многие ограничения, станут ещё более проблематичными, тогда как даже существующего объёма морских перевозок будет недостаточно для всех перенаправляемых потоков. Создание инфраструктуры для прокачки нефти и газа в Азии потребует значительных вложений: у «Газпрома» нет трубопроводов, направленных на Восток, а Китай будет очень слабо заинтересован в инвестициях в новую инфраструктуру.

Как подсчитал Bloomberg, потери России от запрета на морской экспорт нефти составят около $10 млрд. Она будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается с дисконтом — по цене, примерно на $34 дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent. Ещё $12 млрд составят потери от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию.

По данным центра исследования энергии и чистого воздуха, отказ ЕС от российской нефти и потолок цен на нефть стоят России 160 миллионов долларов в день. В декабре 2022 года прибыль от экспорта ископаемого топлива упала на 17 % до минимального уровня с начала вторжения России в Украину. Краткосрочный всплеск доходов России из-за роста цен на нефть в 2022 начинает истощаться из-за снижения потребления нефти. ЕС оставался крупнейшим импортером нефти из России в декабре, если учитывать трубопроводную нефть и нефтепродукты, но ситуация изменится, поскольку в конце декабря 2022 Германия прекратит импортировать российскую трубопроводную нефть, а в феврале вступит в силу запрет ЕС на нефтепродукты. России оказалось нечего противопоставить введению потолка цен на нефть — Россия не нашла значимой альтернативы судам, принадлежащим и/или застрахованным в G7, для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского и Чёрного морей. Дальнейшие меры, доступные ЕС и союзникам, могут дополнительно сократить доходы России от экспорта ископаемого топлива примерно на 200 млн евро в день. Дальнейшее сокращение прибыли ослабит возможности Кремля для проведения боевых действий.

Продовольствие и сельское хозяйство 
Цены на пшеницу выросли до самого высокого уровня с 2008 года в ответ на атаки 2022 года. Украина является четвёртым по величине экспортером кукурузы и пшеницы и крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, при этом Россия и Украина вместе экспортируют 29 % мировых поставок пшеницы и 75 % мирового экспорта подсолнечного масла. 25 февраля эталонный фьючерсный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже достиг самой высокой цены с 2012 года, при этом цены на кукурузу и сою также резко выросли. Президент Американской ассоциации пекарей предупредил, что цены на всё, что сделано из зерна, начнут расти, поскольку все зерновые рынки взаимосвязаны. Главный экономист по сельскому хозяйству Wells Fargo заявил, что Украина, вероятно, будет сильно ограничена в своих возможностях сажать урожай весной 2022 года и потеряет сельскохозяйственный год, в то время как эмбарго на российский урожай вызовет ещё большую инфляцию цен на продукты питания. Восстановление возможностей растениеводства может занять годы даже после прекращения боевых действий. Резкие скачки цен на пшеницу в результате конфликта вызвали напряжённость в таких странах, как Египет, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из России и Украины, и спровоцировали опасения социальных волнений. 24 февраля китайское правительство объявило о снятии всех ограничений на российскую пшеницу в рамках соглашения, достигнутого ранее в феврале; газета South China Morning Post назвала это потенциальным «спасательным кругом» для российской экономики. 4 марта Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что в феврале мировой индекс цен на продовольствие достиг рекордно высокого уровня, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 %. Большая часть данных для февральского отчёта была собрана до вторжения, но аналитики говорят, что затянувшийся конфликт может серьёзно повлиять на экспорт зерна.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете экспорта ржи, пшеницы, ячменя и кукурузы в страны Евразийского союза до 30 июня 2022 года, сахара — до 31 августа. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, экспорт по индивидуальным лицензиям в рамках квот будет разрешён. Принятые ограничения были введены, по заявлениям правительства, для защиты внутреннего продовольственного рынка перед лицом внешних ограничений.

Медиабизнес 
После вторжения российских интервентов на территорию Украины, большая часть зарубежных компаний приостановила или закрыла свой бизнес в России, некоторые компании приостановили рекламные кампании. По данным газеты «Коммерсант» рынок рекламы упал до 45 % за второе полугодие 2022 года. Что привело к кризису на рекламном рынке. По словам исполнительного директора креативного агентства Bright Side Василия Юзенчука больше всех пострадали компании, у которых был якорный клиент. Который также отметил, что существенная часть компаний ответила на падение рынка демпингом.

Кроме того, сокращение объёма заказов сопровождалось массовым увольнением специалистов. Так например Екатерина Макарова, сообщила, что уволила не эффективных по её мнению сотрудников. А основатель портала medialeaks Айдар Бурибаев рассказал, что оставил 8 сотрудников из 20, то есть сократил более половины штата, ко всему прочему, Айдар Бурибаев уволил себя.

Дополнительным фактором спада медиарынка стал отъезд профессионалов отрасли и предпринимателей, ведших бизнес в России. Владелец агентства Valenki Валентин Шерозия, уехал в США, где стал работать курьером, а владелица агентства HubSpeakers Елена Гришнева уехала на Бали, где стала развивать бюро, по подбору экспертов для выступлений.

Транспорт 

В связи с российским вторжением на Украину страны Европейского союза, США, Канада и ряд других государств ввели жесткие ограничения на транспортное сообщение с Россией, в том числе закрытие воздушного пространства для российских самолётов, блокировку большей части наземного транспорта, и закрытие портов для российских судов. Эти ограничения, в частности, привели к многокилометровым очередям из российских фур на границе с ЕС, к простоям и к увеличению расходов на перевозку.

Экономисты, опрошенные изданием «Forbes», сообщили о тяжёлой ситуации в российской авиационной отрасли. Санкции угрожают двум третьим российского гражданского флота — из-за санкций западные лессоры потребовали возвращения самолётов, их обслуживание было прекращено, а страховки аннулированы. У России есть три варианта: вернуть самолёты лессорам, выкупить самолёты или аннулировать контракты в одностороннем порядке. В случае возврата самолётов у России останется мало самолётов, а выкупить их трудно, так как крупнейшие российские лизинговые компании — дочки крупных банков, многие из которых оказались под санкциями. Похоже, что Россия выбирает третий вариант — но без страховки и технического обслуживания западные самолёты могут быстро прийти в негодность.

22 марта министр транспорта Виталий Савельев заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2022 года может составить 100 млн человек, что на 9,9 % меньше, чем в 2021 году. 21 мая Савельев заявил, что санкции «практически поломали всю логистику в нашей стране», поэтому приходится искать новые логистические коридоры.

В апреле 2022 года в России продажи новых автомобилей упали в годовом измерении на 78,5 %. Большинство работающих в России автопроизводителей в марте заявило о приостановке местных заводов. Кроме этого, ряд международных производителей приостановил или значительно снизил импорт в Россию, в том числе Китай. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7 %, или в 30 раз в годовом выражении.

Бизнес 
Согласно опубликованным 31 мая итогам «Мониторинга текущего состояния бизнеса», подготовленным аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, «86,8 % опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4 %, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7 % этого сделать не сумели, и останавливают бизнес — полностью или частично».

2 июня «Financial Times» констатировал, что российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада — из-за них возникла серьёзная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране. Крупнейшие телекоммуникационные группы страны не будут иметь доступ к оборудованию 5G, а у компаний, поставляющих облачные услуги, например, «Яндекс» и «Сбербанк», будут проблемы с расширением дата-центров. Исполнительный директор одного из производителей чипов в комментарии изданию заявил, что «если говорить о потребительской электронике, телефонах, компьютерах и серверах, то в большинстве случаев производители за пределами России не поставляют такие товары в РФ, даже если микросхемы в этих продуктах принадлежат Китаю». В то же время «Сбербанк» заявил, что российские чипы «Эльбрус», разработанные MCST, «катастрофически» провалили все проверки.

IT-компании 
Санкции нанесли удар и по IT-отрасли. Санкции ограничили доступ России к ряду технологий, а IT-гиганты перестали обслуживать новых клиентов из России. По данным International Data Corporation, санкции могут снизить расходы на IT-товары в России в 2022 на 39 % по сравнению с предыдущим годом. Лидирующие российские IT-компании ожидают возникновение нехватки оборудования и трудностей, связанных с заменой западного ПО российскими аналогами.

По данным Лаборатории Касперского, после ухода из России иностранных ИБ-вендоров в 2022 году количество кибератак на госорганы увеличилось почти в 10 раз.

Рынок лекарств 
Хотя санкции напрямую не затрагивают поставку медикаментов в Россию, западные производители утверждают, что отключение российских банков от SWIFT и прекращение сотрудничества крупных судоходных компаний с Россией мешают им поставлять лекарства в страну. Из-за сокращающегося импорта лекарств и панической закупки медикаментов российские медики в марте 2022 года сообщили о нехватке 80 лекарств. Из-за дефицита сырья, сломанной логистики и отказа компаний от клинических исследований Россию могут ждать сбои в поставках, падение качества лекарств, рост цен и закрытие рынка для новых препаратов.

В июле 2022 года российские онкобольные пациенты обратились к Министерству здравоохранения РФ и Европейской коалиции больных раком с просьбой повлиять на решение американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, остановившей в России исследования противоопухолевого препарата ниволумаб и изымает уже выданные препараты.

Медицинское оборудование 
В мае 2022 года американская Thermo Fisher Scientific перестала принимать заказы из России на оборудование и реагенты для диагностики аллергии. В июле профильные специалисты сообщили о риске дефицита медицинской техники в связи с невозможностью её вывоза за рубеж для ремонта или замены.

Промышленное производство 
По информации Bloomberg, проведение военной кампании, способствует росту промышленного производства в России. Производство готовых металлических изделий выросло почти на 30 % в июле по сравнению с прошлым годом. В июле Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству исключительный контроль над предприятиями для поддержки армии, заставляя их, в случае необходимости, направлять производство на военные нужды или работать сверхурочно. По оценке экономистов, увеличение заказов ВПК поддерживает высокие показатели производства в России.

Рост производства в секторах, связанных с ВПК, замаскировал падение производства в гражданских секторах, таких как производство автомобилей, обработка древесины и машиностроение. Рецессия, вероятно, продолжится, поскольку российская промышленность, даже военная, сильно зависит от импорта высокотехнологичных товаров, преимущественно с Запада, а импорт сократился. Это приведёт к дальнейшему спаду производства и сделает его более примитивным.

В ноябре 2022 года производственный сектор показал наибольший темп роста за шесть лет. Reuters отметил, что это произошло благодаря увеличению производства и объёма новых заказов. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P вырос в ноябре до 53,2 с 50,7 в октябре, преодолев отметку в 50, которая отделяет рост от сокращения, и достиг самого высокого уровня с января 2017 года.

Фондовый рынок 
По совокупности, в преддверии вторжения и непосредственно после его начала российский фондовый рынок пережил наиболее сильное падение котировок за всю свою историю. Так, основной индекс Московской биржи, включающий в себя акции наиболее крупных российских компаний, снизился на более чем на 43 %, индекс RGBI, выражающий ценовое значение российского госдолга, снизился на более чем на 18 %, а индекс RUCBICP, выражающий ценовое значение корпоративного долга, снизился на 7,69 %.

Для предотвращения ещё более глубокого падения котировок Центральный банк России почти на месяц приостановил торги по большинству инструментов фондового рынка, включая акции, облигации и фонды.

С связи с ухудшением экономических условий, а также повышении неопределённости на обозримое будущее многие российские компании отменили выплаты дивидендов.

На фоне отмены дивидендов большинством российских компаний Газпром на фоне очень высоких цен на газ принял решение о выплате рекордно высоких дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 51,3 р. на акцию. Для сравнения: выплаты за 2018, 2019 и 2022 г.г. составили 16,61, 15,25 и 12,55 рублей соответственно (выплаты в 2021 году не проводились)..

К 2 марта депозитарные расписки на акции Газпрома, Роснефти и Лукойла, прошедшие вторичный листинг в Лондоне, потеряли соответственно 99,2 %, 88,1 % и 99,6 % своей стоимости с начала года, расписки Сбера упал на 99,7 %, Полюса — на 95,6 %. К этому дню совокупный объём торгов российскими ценными бумагами на Лондонской бирже сократился до такого уровня, что биржа приостановила торги ценными бумагами 27 российских компаний.  удалил российские листинги из своих индексов.

16 апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Уже торгующиеся таким образом российские компании должны провести делистинг и конвертировать расписки в акции, которые будут обращаться на российском фондовом рынке.

Последствия для населения 
В анализе от экспертов Йельского университета был сделан вывод, что импорт товаров в Россию после введения санкций сократился более чем на 50 %. Хотя некоторые эксперты полагали, что китайские компании компенсируют сократившийся импорт из других стран, импорт из Китая фактически сократился, так как китайские компании не хотели сами попасть под санкции США. Та же картина наблюдается с другими торговыми партнёрами России, падение импорта из стран, которые не ввели санкций против России, не сильно отличается от падения импорта из стран, введших санкции — импорт из первой категории государств сократился на 40 %, а из второй — на 60 %. Многие российские экономисты говорят о необходимости поиска новых источников импорта, но потенциальных партнеров, желающих вступить в экономические отношения с Россией, немного, а те, кто хотел бы помочь (например, Беларусь), просто не обладают нужным экономическим масштабом для замещения утраченного Россией импорта.

В итоге, несмотря на все заявления российского руководства о импортозамещении, из-за сокращения импорта выросла инфляция (причём сектора, наиболее зависящие от международных цепочек поставок, пострадали от инфляции, превышающей ~40-60 %), а практически во всех отраслях российского промышленного комплекса наблюдается спад производства — валовая внутренняя добавленная стоимость в России в 1 квартале 2022 года резко упала по всем отраслям, при этом в некоторых важнейших отраслях, таких как строительство и сельское хозяйство, добавленная стоимость упала в первом квартале 2022 года более чем на 50 % по сравнению с предыдущим кварталом. Из-за уменьшения предложения, роста цен и трудностей с поиском продуктов, а также ухудшения потребительских настроений, потребительские расходы и розничные продажи резко упали за месяцы, последовавшие за вторжением. Из всех последствий западных санкций для среднестатистического россиянина именно эти проблемы во внутренней экономике останутся наиболее заметным напоминанием о последствиях российского вторжения.

Для того, чтобы облегчить последствия санкций для населения и компаний, Кремлём были запущены налогово-бюджетные и денежно-кредитные стимулы. Тем не менее, такой уровень бюджетных трат неприемлем для Кремля, тем более с учётом возможного падения нефтегазовых доходов в будущем. Раньше при сокращении доходов от нефти и газа Путин часто использовал деньги из запасов на чёрный день. Сейчас часть этих запасов заморожена и недоступна, а оставшиеся стремительно сокращаются. Кроме того, из-за дефолта по внешнему долгу России ограничен доступ к международным рынкам капитала.

Согласно опросу, опубликованному частной исследовательской компанией «Ромир» в октябре 2022 года, 68 процентов россиян заметили сокращение ассортимента товаров, предлагаемых в магазинах, за последние три месяца. По данным ВЦИОМ, в 2022 году 35 процентов россиян были вынуждены сократить свои расходы на продукты питания. В декабре 2022 года российская организация «Общественное мнение» сообщила, что только 23 процента россиян считают свое личное финансовое положение хорошим.

Судя по прогнозным данным, 2022 год мог стать благоприятным годом дальнейшего улучшения социально-экономической обстановки в России, но из-за вторжения в Украину он стал кризисным годом. По оценке экономиста Абела Аганбегяна, война в Украине стоит России около миллиарда рублей в день, и потребуется минимум 2 года для восстановления довоенных экономических показателей.

Общие негативные последствия для бизнеса 
Крупные российские бизнесмены, из-за попадания в санкционные списки были вынуждены продать свои акции, чтобы снизить риски для своего бизнеса. Зачастую, фактическими владельцами бизнеса оставались прежние владельцы. Наиболее ярким примером стала перепродажа акций топ-менеджмента «Сбербанка». После того как в SDN-лист попал весь состав правления «Сбера» началась крупнейшая в истории банка перепродажа активов компании.

Не избежал негативных последствий и рынок ритейла, так сами участники рынка говорят о постепенной примитивизации — упрощении и сокращении ассортимента. Снизилось количество европейских поставщиков, им на смену пришли поставщики из СНГ и Азии. Так крупнейшими поставщиками вместо Италии, Чехии, Индонезии и Бангладеша стали Узбекистан, Турция, Азербайджан, Южная Корея. Из-за ухода Tetra-pak с полок магазинов исчезли 2-литровые упаковки сока. Негативные последствия коснулись не только продуктов питания. Резкая смена ассортимента товаров наблюдается на авторынке, где на смену американским и европейским автомобилям пришли Китайские. Западные авто оказались попросту недоступны для российских водителей, а российские зачастую не могли предоставить даже самых базовых опций, например, после введения санкций АвтоВАЗ не смог выпускать автомобили с ABS. Кроме того, очень заметным стал уход зарубежных компаний, торговавших одеждой. Российский рынок покинули Zara, Adidas, H&M, Pull&Bear, Nike, Yves Saint Laurent, Levi’s и многие другие.

Нельзя назвать утешительными и результаты импортозамещения. Так согласно исследованию ФРП и РСПП 90 % станков, которыми пользуются отечественные предприниматели иностранного производства. Не смотря на все потуги государства, количество отечественной электроники составляет лишь 15 %. А 68 % программного обеспечения, которым пользуются российские граждане разработано отнюдь не в России. Наиболее важной отраслью для людей является фармацевтика, но и здесь порядка 65 % препаратов произведены зарубежными компаниями. Не просто в России оказалось и с цифровизацией, после ухода Cisco российские компании уповали, на замещение китайскими аналогами, однако, Huawei побоявшись вторичных санкций была вынуждена отказаться от поставок в Россию. Уход производителей сетевого оборудования поставил крест на планах о переходе на 5G. Гражданская авиация тоже оказалась под угрозой, крупнейшие мировые корпорации отказались обслуживать и предоставлять российским компаниям детали для транспортных самолётов, из-за чего авиакомпаниям пришлось заимствовать детали с уже купленных самолётов, в прочем со временем ситуация только усугубиться.

Сбор статистики и аналитики также стал затруднён. Одной из причин, стало разрешение Центробанка не публиковать отчетность публичным компаниям, и спрятать структуру владения компаний. По замыслу Банка России это должно затруднить внедрение персональных санкций. Кроме того, государство скрыло статистику по импорту и экспорту. Эти изменения сделали невозможной достоверную отраслевую аналитику, которая привела к снижению интереса со стороны инвесторов к фондовому рынку, а также затруднила планирование.

Ярким последствием для российского бизнеса в Европе стало ограничение на защиту своих прав и интересов в суде. После вторжения России на Украину некоторые зарубежные юридические компании стали отказываться под разными предлогами от защиты российских предпринимателей. Согласно заявлением отечественных юристов, наиболее жесткое отношение можно было наблюдать в Великобритании, Германии и Швеции, где бывали случаи отказа от представления интересов накануне судебного заседания. Те же кто соглашался защищать интересы компаний, повышали цены. Кроме того с 8 января 2023 года Евросоюз ввел санкции за юридическую помощь европейских адвокатов подсанкционным компаниям, лицам и органам власти.

Рынок труда тоже столкнулся с серьёзными изменениями. В начале сентября Росстат сообщил, что в 2022 году из России выехало 419 тысяч человек, а чистый отток составил 96 тысяч, против 113 тысяч притока в 2021 году за тот же период, при 202 тысячах выехавших. Данных о количестве уехавших после мобилизации нет. По данным независимого демографа Алексея Ракши за 2022 год страну могли покинуть от 450 тысяч до 800 тысяч человек. Этот отток сопровождается демографическим провалом, который наблюдался в конце 90х годов и начале 2000х годов в России.

Последствия для ресторанного бизнеса 
Согласно данным NielsenIQ 88 % участников российского рынка опасались снижения покупательной способности граждан. Наиболее заметным тренд на снижение гражданами расходов стал после объявлении о частичной мобилизации, после которого по данным r_keeper обороты предприятий сократились на 9,5 %. Больше всего пострадал средний бизнес. После вторжения поставщики либо прекратили поставки, либо пересмотрели условия. Также негативно повлиял на поставки зарубежной продукции высокий курс валюты, а также ограничения центрального банка.

Для ряда бизнесов контрагенты из-за неопределенности изменили условия поставок. Например Артем Темиров, который занимался кофейным бизнесом в интервью «Коммерсанту» рассказал, что после вторжения поставщики отказались от отложенных платежей, из-за этого оборотные расходы выросли в 2-2,5 раза. Кроме того некоторые рестораторы пожаловались, что значительно увеличилась стоимость продуктов, а некоторые вовсе исчезли.

Последствия для рынка образования 
Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking в первый месяц после начала вторжения продажи онлайн-курсов в среднем упали на 30 %, Основными причинами были снижение платежеспособности россиян, повышение ставок по кредитам на образование, потеря иностранных клиентов после ухода платежных систем Visa и Mastercard, потеря для маркетинга зарубежных социальных сетей и платформ.

К осени спрос вернулся на прежний уровень или даже вырос. После объявления частичной мобилизации компании заявили о новом падении продаж и снижении трафика на 10-30 %. По прогнозам экспертов, в 2022 году рынок может показать падение на 10-15 %.

Действия властей 
6 марта президент РФ подписал закон о возможном обращении в доход государства средств со счетов чиновников, законность получения которых госслужащий не смог подтвердить.

8 марта Владимир Путин подписал закон о мерах экономической и социальной поддержки с целью стабилизации экономической ситуации. Отменяются плановые проверки предприятий МСБ до конца 2022 года, для IT-компаний — до 2024 года. Также будет упрощена закупка медпрепаратов и изделий, введена процедура запрета на вывоз медицинских изделий, ввезённых из стран, применивших санкции в отношении РФ. Введена возможность появления новых правил лицензирования фармацевтических компаний, производства лекарственных препаратов и обслуживания медицинских изделий.

16 марта Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ поручил увеличить размер МРОТ, пенсий, зарплат бюджетников и всех социальных выплат. Также президент РФ обратился к правительству, чтобы оно проанализировало эффективность мер по поддержке людей, оставшихся без работы, которые, по его мнению, необходимо расширить.

17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что 18 марта все ограничения на передвижения между Россией и Белоруссией в границах Союзного государства будут сняты. Также он озвучил новые меры поддержки россиян: начало выплат в мае детских пособий семьям с невысокими доходами; 25 миллиардов рублей будет направлено на создание временных вакансий для потенциально безработных; а также выделены средства на реализацию региональных программ занятости и обучение безработных.

25 мая президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки для населения в условиях кризиса. С 1 июня пенсии 35 миллионов неработающих пенсионеров будут увеличены на 10 %. Прибавка составит около 1 760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360. Также на 10 % будут повышены прожиточный минимум и МРОТ, размер которого составит 15 278 рублей.

17 августа 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о льготных кредитах для предприятий малого и среднего бизнеса по ставкам 4,5 % и 3 % соответственно, на срок до 10 лет. В первую очередь они будут предоставляться организациям из сфер гостиничного бизнеса, логистики и переработки сельхозпродукции. Программа рассчитана на три года. До конца 2022 года правительство предполагает выдать таких кредитов на 50 млрд руб.

Примечания 

История экономики России
Экономические кризисы в России
Биржевые крахи
История политики России
2022 год в экономике
Последствия вторжения России на Украину (2022)